Karel Vejmelka (né le  à Třebíč en Tchéquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SK Horácká Slavia Třebíč, il poursuit sa progression avec les équipes de jeunes du HC Pardubice. Il découvre l'Extraliga tchèque avec le HC Pardubice lors de la saison 2014-2015. Il est choisi au cinquième tour, en cent-quarante-cinquième position par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. Il est le gardien remplaçant de Marek Čiliak lorsque le HC Kometa Brno remporte l'Extraliga 2017.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Coyotes de l'Arizona. Le , il joue son premier match avec les Coyotes dans la Ligue nationale de hockey face aux Sabres de Buffalo.

Carrière internationale 
Il représente la Tchéquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Notes et références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Třebíč
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Choix de repêchage du HC Lev Prague
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Brno
Joueur du HC Jihlava
Joueur des Coyotes de l'Arizona